Medvědí potok ist der Name folgender Fließgewässer:

 Medvědí potok, rechter Zufluss zum Danglesbach in Tschechien und Deutschland, siehe Plassendorfer Bach
 Medvědí potok (Elbe), linker Zufluss zur Elbe in Tschechien
 Medvědí potok (Volyňka), linker Zufluss zur Volyňka in Tschechien